La Mata kan syfta på:

Geografi

Dominikanska republiken 

 La Mata, Sánchez Ramírez, kommun i Sánchez Ramírez,

Mexiko 

 La Mata, Álamo Temapache, 
 La Mata, Jalisco, Amatitán, 
 La Mata, La Perla,

Spanien 

 Torrelamata (ort i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 
 La Mata (ort i Spanien), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Las Matas (ort i Spanien), Madrid, Provincia de Madrid,